Эдда Мозер (; род. 28 октября 1938, Берлин) — немецкая оперная певица (сопрано), музыкальный педагог.

Биография 
Дочь музыковеда Ханса Иоахима Мозера, внучка музыковеда и педагога Андреаса Мозера. Изучала вокал в Консерватории Штерна у Хермана Вайссенборна, а после его смерти — у Герти Кёниг. С 1962 по 1963 годы работала в  Вюрцбурга, а затем — в театрах Хагена и Билефельда. В 1968 году была приглашена Гербертом фон Караяном на Зальцбургский фестиваль, где исполнила партию Вельгунды в «Кольце нибелунга» Вагнера. С 1968 по 1971 год выступала во Франкфуртской опере, потом перешла в Венскую государственную оперу.

Герберт фон Караян пригласил Эдду Мозер в Метрополитен-опера, где она прославилась исполнением партии Царицы Ночи в «Волшебной флейте» Моцарта. В Метрополитен-опера пела в «Кольце нибелунга», «Похищении из сераля», «Ринальдо» Генделя, исполняла партию Донны Анны в «Дон Жуане».

Она выступала в самых значительных театрах мира, таких, как «Метрополитан-опера» в Нью-Йорке, театр «Ла Скала» в Милане, Staatsoper в Вене, «Ковент-Гарден» в Лондоне, московский Большой театр.

Вершиной своей карьеры Эдда Мозер считает мюнхенскую запись партии Царицы Ночи в «Волшебной флейте», созданную под руководством дирижёра Вольфганга Заваллиша на лейбле  в августе 1972 года. Технически сложная вторая ария Царицы Ночи, по воспоминаниям Мозер, была записана одним дублем. Ария в исполнении Эдды Мозер была включена в состав видео- и звуковых сигналов Золотой пластинки «Вояджера», отправленной 20 августа 1977 года на космическом аппарате «Вояджер-2».

С 1980-х годов Эдда Мозер проводит мастер-классы, в том числе в Европейской академии живописи и изобразительных искусств (Монтепульчано), , Моцартеуме и является профессором Высшей музыкальной школы в Кёльне.

В 2006 году Мозер выступила инициатором проведения «Фестиваля немецкого языка» в Хайдексбурге у Рудольштадта, а с 2007 года — в историческом  в Бад-Лаухштедте.

Репертуар 
 Борис Блахер: «Ромео и Юлия» (Юлия);
 Эжен д’Альбер: «Отъезд» (Луиза);
 Гаэтано Доницетти: «Лючия ди Ламмермур» (Лючия);
 Кристоф Виллибальд Глюк: «Орфей и Эвридика» (Амур);
 Шарль Гуно: «Фауст» (Маргарита)
 Георг Фридрих Гендель: «Ринальдо» (Армида); «Brockes Passion» (Сопрано);
 Ханс Вернер Хенце: Оратория «»;
 Леош Яначек: «Енуфа» (Сторожиха костёла);
 Франц Легар: «Весёлая вдова» (Ганна Главари); «Джудитта» (Джудитта);
 Руджеро Леонковалло: «Паяцы» (Недда);
 Зигфрид Маттус: «Омфала» (Омфала, Царица Лидии)
 Вольфганг Амадей Моцарт: «Аполлон и Гиацинт» (Гиацинт); «Директор театра» (Мадемуазель Зильберкланг); «Дон Жуан» (Донна Анна); «Похищение из сераля» (Констанца); «Волшебная флейта» (Царица Ночи, Первая Дама); «Идоменей» (Электра); Коронационная месса (Сопрано); Vesperae solennes de Confessore (Сопрано); Exsultate, jubilate
 Жак Оффенбах: «Сказки Гофмана» (Олимпия/Антония/Джульетта/Стелла)

Примечания

Литература 
 Edda Moser: Ersungenes Glück : Erinnerungen und Gespräche, aufgezeichnet von Thomas Voigt, Leipzig : Henschel, 2011, ISBN 978-3-89487-671-5

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Оперные певцы и певицы Германии
Сопрано Германии
Родившиеся в Берлине